Amiral Hood peut faire référence à plusieurs membres de la famille Hood, parvenus au grade d'Amiral de la Royal Navy :
 Samuel Hood (1724-1816),  Hood ;
 Alexander Hood, (1726-1814)  Bridport ;
 Sir Samuel Hood (1762–1814),  ;
 Arthur Hood (1824-1901),  Hood d'Avalon ;
 Horace Lambert Alexander Hood (1870-1916).

Voir aussi